Тирзе () — политическая община в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Ханнес Юффингер (АНП).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля